É la prima edizione del torneo.

Liang En-shuo e Rebecca Marino hanno sconfitto in finale Erin Routliffe e Aldila Sutjiadi con il punteggio di 5-7, 7-5, [10-7].

Teste di serie 

  Erin Routliffe /  Aldila Sutjiadi (finale)
  Kateryna Bondarenko /  Tatjana Maria (semifinale)

  Quinn Gleason /  Jamie Loeb (semifinale)
  Catherine Harrison /  Maria Sanchez (quarti di finale)

Wildcard 

  Sophie Chang /  Emma Navarro (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

LTP Women's Open 2021